teoria mnogości
 ciało zbiorów